Рейнгольд Людвиг (Григорий Карлович) фон Паткуль (;  — ) — русский генерал, первый кавалер ордена св. Георгия IV-й степени.

Биография 
Отец его, Карл Густав фон Паткуль (5 мая 1686 — 26 марта 1750), родной племянник сподвижника императора Петра Великого Иоганна Рейнгольда Паткуля, будучи ротмистром шведской службы, был взят в плен под Полтавой и сослан в Тобольск, где и оставался до 1722 года, вступив там в брак, в 1712 году, с Иоанной Шарлоттой фон Дрентельн. Вернувшись из Сибири, Карл Паткуль поступил в русскую армию майором, затем был гвардии ротмистром (1733) и, наконец, полковником, а по выходе в отставку — Лифляндским ландратом. Рейнгольд Людвиг — младший из его сыновей.

Военная служба 
В 1755 году Рейнгольд был принят из ротмистров саксонской службы поручиком в Кирасирский Государя Великого Князя Петра Фёдоровича полк. С этим полком Паткуль в 1757 году принимал участие в Семилетней войне: был в битвах под Дрезденом, Гросс-Егерсдорфом, Пальцигом, Кунерсдорфом и др. В 1760 году получил чин ротмистра, в 1767 году — секунд-майора.

Орден № 1 
Во время войны с Польшей (1769—1772 годы) Паткуль был секунд-майором Каргопольского карабинерного полка в стычке под местечком До́бра, за которую 3 февраля 1770 года получил орден св. Георгия IV-го класса под номером 1:

За отличие был также произведён в премьер-майоры. В том же году был ранен пулей навылет и 23 июня 1770 года получил чин подполковника с переводом в Тобольский карабинерный полк. Далее он был с полком под Краковом, 

При штурме Краковского замка вторично получил рану в левое плечо навылет. Далее принимал участие в русско-турецкой войне (1768—1774 годов). Находясь под начальством генерал-поручика Штофельна, был в сражении под Хотином. 17 марта 1774 году был произведён в полковники и назначен командиром Рязанского кирасирского полка с присвоением ему почётного чина вице-полковника. 1 января 1779 году получил чин бригадира и звание вице-полковника Кирасирского Наследника Цесаревича полка. 24 ноября 1780 года был произведён в генерал-майоры.

В 1783 году его адъютантом стал подпоручик М. Б. Барклай-де-Толли.

Личная жизнь 
Выйдя после 1784 года в отставку, Паткуль поселился в своем имении Оберпален в Лифляндии, где и скончался 15 сентября 1801 года.

Сын его — Владимир Григорьевич — за отличие в Смоленском сражении во время Отечественной войны 1812 года также стал кавалером ордена св. Георгия IV-й степени и впоследствии дослужился до генерала от инфантерии.

Источники

Литература 
 
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869.

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Семилетней войны
Участники войны против барских конфедератов
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса